Rasgado peut faire référence à : 
 Rasgado, un personnage de fiction de l’univers Saint Seiya. 
 Teresa Alonso-Rasgado, ingénieure mécanique mexicaine.

  (1959-), compositeur mexicain.
  (1907-1948), auteur-compositeur-interprète mexicain.